Antu (godin)
 Antu (India)